Welkisch ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Welkisch (1888–1984), deutscher Heiler und Mystiker
 Reinhold Welkisch, deutscher Fußballspieler

Siehe auch
 Welisch (Begriffsklärung)